Чемпионат мира по фигурному катанию 1978 года был проведён Международным союзом конькобежцев 1—7 марта в Оттаве, Канада. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель ГДР Анетт Пётч, среди мужчин представитель США Чарльз Тикнер, среди пар  представители СССР Ирина Роднина и Александр Зайцев, представители СССР  Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов победили в танцах.

Призёры

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Международные спортивные соревнования в Оттаве
Мир1978
Март 1978 года